Xeronemataceae – monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z rzędu szparagowców (Asparagales) z jednym rodzajem Xeronema Brongn. & Gris (1865). Do rodzaju należą tylko dwa gatunki – Xeronema callistemon występujący na wysepkach Poor Knights oraz Taranga (Hen and Chicken Islands) przy brzegach nowozelandzkiej Wyspy Północnej oraz Xeronema moorei rosnący na Nowej Kaledonii. Rośliny te tworzą okazałe kępy. Liczne, duże i jaskrawe kwiaty zebrane są w gęste kwiatostany (kłosy) wyrastające na długich pędach.

Morfologia 
 Pokrój Byliny tworzące okazałe, gęste kępy wiecznie zielonych liści wyrastających z krótkich i wyprostowanych kłączy okrytych tuniką z włóknisto postrzępionych dawnych liści.
 Liście Odziomkowe, skrętoległe i ustawione w dwóch rzędach. Blaszka z pochwiastą nasadą i mieczowatą blaszką jest prosto wzniesiona.
 Kwiaty Zebrane w gęsty, kłosokształtny kwiatostan rozwijający się na szczycie pędu kwiatowego. Sam kwiatostan rośnie poziomo, podczas gdy kwiaty w jego obrębie zwrócone są ku górze. Kwiaty są obupłciowe, promieniste, wsparte przysadkami. Okwiat składa się z wolnych listków barwy czerwonej, ustawionych w dwóch okółkach. Początkowo rosną one ku górze, następnie odwijają się w dół i zachowują do czasu dojrzenia owoców. Pręcików jest sześć i są one dłuższe od listków okwiatu. Podobnie jak okwiat są trwałe. Zalążnia jest górna i trójkomorowa, zwieńczona walcowatą szyjką, na końcu z pojedynczym, wąskim znamieniem. 
 Owoce Torebki pękające trzema klapkami w górnej części. Nasiona są czarne.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

W przeszłości rodzaj Xeronema umieszczany był w złotogłowowatych Asphodelaceae lub w liliowcowatych Hemerocallidaceae (obecnie podrodzina w złotogłowowatych). Analizy molekularne wykazały, że takson ten jest siostrzany dla grupy obejmującej złotogłowowate wraz z amarylkowatymi Amaryllidaceae i szparagowatymi Asparagaceae.

 Podział rodziny
 rodzaj: Xeronema Brongn. & Gris, Bull. Soc. Bot. France 11: 316 (1864)
 gatunek: Xeronema callistemon W.R.B.Oliv., Trans. & Proc. New Zealand Inst. 56: 1 (1926) - na wyspach Nowej Zelandii
 gatunek: Xeronema moorei Brongn. & Gris, Bull. Soc. Bot. France 11: 317 (1864) – na Nowej Kaledonii

Przypisy 

Szparagowce